Miejscowości w USA:
 Blairsville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Union
 Blairsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
Gminy w USA:
 Blairsville (ang. Blairsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson